Ниже представлен список маяков Испании. В целях разумности охвата в него включены только маяки высотой более 30 метров (таковых насчитывается двадцать семь). Деятельность маяков Испании регулируется законом «О государственных портах и торговом флоте» от 30 декабря 1997 года. В 2017 году в стране насчитывалось 187 функционирующих маяков.

Список 
Сортировка — по убыванию высоты.

Примечательные маяки ниже 30 м

 См. также 
 Список самых высоких маяков
 
 «» (печатное издание)
 
 
 Список самых высоких сооружений Испании
 Архитектура Испании

 Примечания 

 Ссылки 
 LighthousesOfSpain
 Catálogo de faros con valor patrimonial de España // февраль 2017
 The Lighthouse Directory — Spain and Portugal // ibiblio.org Libro de Faros y Señales de Niebla // armada.mde.es''

 
Испания
Маяки